Вернер Израэль (; 4 октября 1931 — 18 мая 2022) — канадский , писатель, исследователь и профессор Университета Виктории. Награждён Орденом Канады, член Королевского общества Канады, член Лондонского королевского общества.

Родился в Берлине. В 1940 году был с братом переправлен из Германии в еврейский сиротский приют в Кейп-Тауне в Южной Африке. Получил степень бакалавра в Кейптауне. В 1951 году получил степень магистра, в 1954 году окончил Кейптаунский университет. В 1960 году он получил степень доктора философии в Тринити-колледже в Дублине.

В 1990 году Израиль вместе с  впервые занялся изучением внутренних областей черных дыр и, следуя предложению Роджера Пенроуза, открыл феномен массовой инфляции (который не следует путать с инфляционной космологией).

Он являлся членом программы космологии . До своей отставки в 1996 году он был профессором кафедры физики в Университете Альберты. В 1996 году он был назначен адъюнкт-профессором физики и астрономии в Университете Виктории. Вместе со Стивеном Хокингом он был соредактором двух томов по гравитационной физике.

Скончался 18 мая 2022 года.

Награды 
 1972: член Королевского общества Канады.
 1974-75: награда «Sherman-Fairchild Distinguished Scholar», Калтех.
 1981: медаль «За достижения в области физики» .
 1983: научно-исследовательская премия Университета Альберты в области естественных и технических наук.
 1984: .
 1986: член Лондонского королевского общества.
 1986-89: старший научный сотрудник канадского Института перспективных исследований.
 1994: офицер Ордена Канады.

Примечания

Ссылки